Santa Adélia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Adélia (ort), São Paulo, 
 Santa Adélia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar